Antoine Bernard peut désigner :
 Antoine Bernard (1890-1967), historien canadien ;
 Antoine Bernard (1865-1945), peintre-verrier français ;